Rahm est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 John B. Rahm (1854-1935), golfeur américain ;
 Karl Rahm (1907-1947), commandant allemand du camp de concentration de Theresienstadt, condamné et exécuté pour crimes de guerre ;
 Kevin Rahm (1971-), acteur américain ;
 Philippe Rahm (1967-), architecte suisse ;
 Roland Rahm (1955-), joueur suédois de basket-ball.
 Jon Rahm (1994-), golfeur espagnol ;

Rahm - רם en hébreu, signifiant élevé - peut également être un prénom :
 Rahm Emanuel (1959-), homme politique américain démocrate, 55e maire de Chicago depuis 2011.

Voir aussi